Гавр може да се односи на:

 Гавр (Атлантска Лоара), насељено место у Француској, у департману Атлантска Лоара.
 Гавр (Морбијан), насељено место у Француској, у департману Морбијан.